Destructor (informatica), een methode in sommige objectgeoriënteerde programmeertalen
Een destructiebedrijf